Spisak lokacija (grobalja, nekropola) sa znatnim brojem srednjevekovnih nadgrobnih spomenika (stećci), odnosno lokacija (lapidarijuma) na kojima se čuvaju zbirke krajputaša - sa fotografijama, gps pozicijama i osnovnim podacima.

Култура Србије
Стећци
Крајпуташи